Лезинья́н-Корбье́р () — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од. Входит в состав округа Нарбонна.

Код INSEE кантона — 1119. Всего в кантон Лезиньян-Корбьер входят 18 коммун, из них главной коммуной является Лезиньян-Корбьер.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 17 924 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Лезиньян-Корбьер на карте Франции
 Население коммун департамента Од на сайте INSEE

Кантоны департамента Од